Turniej o Wielką Nagrodę Debreczyna (węg. Debrecen Nagydíj) – indywidualny turniej żużlowy rozgrywany corocznie w dniu 20 sierpnia od 1975 roku w Debreczynie na stadionie im. Pala Perenyiego, dla uczczenia dnia Św. Stefana i organizowanego w ten sam dzień .Pierwsza edycja zawodów była jednocześnie inauguracją nowo wybudowanego obiektu dedykowanemu sportowi żużlowemu, wcześniej zawody żużlowe w tym mieście rozgrywane były na stadionie Nagyerdei.

Największa gwiazdą rozegranych dotąd turniejów był Zoltán Adorján, który zwyciężał w tej imprezie aż 12-krotnie (w tym 6 razy z rzędu) w latach 1982, 1984–1989, 1991, 1994 i 1997–1999. Kolejnym w zestawieniu najlepszych zawodników turnieju jest Sándor Tihanyi, który zwycięstwa odnosił w latach 1992 i 2003–2004. Również trzykrotnie w formule zawodów indywidualnych zwyciężył József Tabaka (2008 i 2010–2011), jedno zwycięstwo zyskał w 2017 roku, kiedy jedyny raz turniej rozegrano w formie zawodów drużyn trzyosobowych (2017). Po dwa zwycięstwa mają Istvan Sziraczki (1977, 1979), Zoltán Hajdu (1981, 1983), Norbert Magosi (1996, 2000), Attila Stefáni (2001, 2006), Słoweniec, a późniejszy reprezentant i obywatel Węgier Matej Ferjan (2002, 2005) oraz Polak - Maciej Kuciapa, triumfator w latach 2009 i 2012.

Wyniki

Uwagi

Przypisy